Нил Синайский (Постник, Анкирский, Старший, Синаит; ? — 450) — христианский святой, почитаемый в лике преподобного, отшельник, автор аскетических сочинений. Память совершается в Православной церкви 12 ноября (по юлианскому календарю), в Католической церкви — 12 ноября.

Жизнеописание 
Преподобный Нил родился в IV веке в Константинополе, получил хорошее образование и в молодом возрасте стал префектом столицы Византии. Нил был женат, имел двоих детей. Огромное влияние на жизнь Нила и его семьи оказал святитель Иоанн Златоуст, учеником которого он стал. Нил с супругой приняли решение расстаться и посвятить себя монашеской жизни. Из жития преподобного известно, что супруги раздали своё имущество нищим и нуждавшимся, отпустили на свободу рабов и рабынь. Нил с сыном Феодулом удалились на Синай, а его супруга с дочерью в один из египетских монастырей.

Нил поселился в пещере у горы Хорив, где в тот период складывалась монашеская община монастыря Святой Екатерины. В синайской пустыне Нил провёл 40 лет, привлекая своим аскетизмом многих верующих. Когда его сын Феодул был захвачен сарацинами, то его выкупил из плена епископ Эмесский. Узнав об этом, Нил пришёл в Эмес, где был принят епископом, который рукоположил его и Феодула в пресвитеров.

Вернувшись на Синай, Нил более не отлучался из своей пещеры и мирно скончался в 450 году.

Сочинения 
Преподобный Нил, по примеру своего учителя Иоанна Златоуста, занимался толкованием Святого Писания и изъяснением догматов веры. Известность ему принесли его аскетические сочинения.

К наиболее известным его сочинениям относятся:
 Слово о молитве (153 главы) ;
 Слово к Евлогию монаху о самовольной бедности, о преимуществах уединенной жизни, с размышлениями об уклонении от мира, о твердости в борьбе, о терпении в скорбях и борьбе со страстями и т. д.;
 «Ручная книжка Эпиктета» с изложением мыслей этого греческого философа в контексте христианского вероучения.
 Переписка преподобного Нила нравственного содержания.

Известны гневные послания Нила, обличающие императора Аркадия, изгнавшего из Константинополя Иоанна Златоуста.

Нил Синайский был очевидцем и описал второе избиение преподобных отцов в Синае и Раифе.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Творения преподобного отца нашего Нила Синайского
 Житие на сайте Православие. RU 
 Творения преподобного отца нашего Нила Синайского на Google Drive

Преподобные
Святые Египта
Аскеты
Святые Единой Церкви
Христианские святые V века
Синаиты
Персоналии:Монастырь Святой Екатерины